43-тото издание на футболния турнир Копа Америка ще се проведе в Аржентина между 1 и 24 юли. Турнира се организира от футболната асоциация на Южна Америка – КОНМЕБОЛ. Участват всички 10 отбора от Южна Америка – , , , , , , , ,  и . Отборите на  и  допълват отборите като поканени.

Турнирът се провежда във формат от три предварителни групи, последвани от директни елиминации. Победителите от трите групи, както и двата най-добре представили се трети отбора в групите се класират за четвъртфиналите.

Стадиони и градове домакини 
Мачовете се играят в 8 града, на 8 стадиона.

Стадиони

Жребий 
Жребият се проведе на 11 ноември 2010 г. в Ла Плата. На 18 октомври 2010 г. комитетът на КОНМЕБОЛ реши отборите да са разделени в 4 урни за жребия.

1 Отборът на Япония се отказа от участие, на негово място бе поканен отбора на Коста Рика.

Групова фаза 
Първия кръг, или групова фаза, представлява 12 отбора, разделени в 3 групи по 4 отбора. Във всяка група 6 мача от вида всеки-срещу-всеки, като всеки отбор играе по един мач с всеки друг отбор в групата. Отборите завършили първи, втори и двата най-добри трети отбора във всяка група се класират за четвъртфиналите.

Критерий за класиране в групите

Отборите се класират по следния критерий.

1. Най-много точки от останалите отбори в групата2. Обща голова разлика3. Повече вкарани голове във всички мачове4. Резултати в директните мачове5. Жребий от комитета на КОНМЕБОЛ

Всички часове са в местно време, (UTC−03:00).

Група A

Група Б

Група В

Класиране на третите места 
След края на първата фаза, ще се сравнят третите отбори от групите. Двата най-добри трети отбора се класират на четвъртфиналите.

Елиминационна фаза 

За разлика от предишните издания, при равенство ще се играят 2 продължения по 15 минути. Преди при равенство се изпълнявали директно дузпи.

<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за 3-то място

Финал

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Резултати, статистика, състави на живо
 Официален канал в YouTube
 Официални правила 
 Копа Америка в сайта Soccerway